Le  Grand Prix moto de Malaisie 2012 est la seizième manche du championnat du monde de vitesse moto 2012.

La compétition s'est déroulée du 19 au 21 octobre 2012 sur le circuit international de Sepang devant plus de 77 178 spectateurs (125 816 sur les 3 jours).

C'est la  du Grand Prix moto de Malaisie.

Résultat des MotoGP

Résultat des Moto2

Résultat des Moto3

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de Malaisie
Malaisie
Sport en Malaisie en 2012
Sport en octobre 2012